Miahuatlán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santiago Miahuatlán (ort), Puebla, 
 San José Miahuatlán (ort), Puebla, 
 Miahuatlán (kommun), Veracruz, 
 Miahuatlán, Morelos, ort, Amacuzac, 
 Miahuatlán, Omealca, ort, 
 Miahuatlán (San Isidro), ort, 
 Miahuatlán (San Gregorio), ort, 
 Miahuatlán (San Antonio), ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar